Mali Vrh (Brežice), een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Brežice.
Mali Vrh (Mirna Peč), een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Mirna Peč.
Mali Vrh (Šmartno ob Paki), een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Šmartno ob Paki.
Mali Vrh pri Prežganju, een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Ljubljana.
Mali Vrh pri Šmarju, een plaats in Slovenië, deel van de Sloveense gemeente Grosuplje.